Ел Еспехо има више значења:

 Ел Еспехо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Еспехо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Еспехо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Еспехо (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Еспехо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еспехо (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еспехо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еспехо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еспехо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еспехо (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еспехо (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Еспехо (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Еспехо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Еспехо, Ес-Асијенда де Еспехо (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Еспехо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Еспехо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Еспехо (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Еспехо (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспехо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспехо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Еспехо (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Еспехо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Еспехо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Еспехо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Еспехо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Еспехо (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспехо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспехо (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Еспехо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику